Essonne (departement)
Essonne (rivier)